Carte blanche (af fransk Hvidt kort – også på dansk blankocheck) er en fuldmagt til at agere frit.

 Se også
 Carte Blanche Card, et kreditkort udstedt af Diners Club.
 Yvette Carte-Blanche, en opfundet karakter i BBC serien 'Allo 'Allo!
 Carte Blanche (album), et album fra 1997 af Rachid Taha
 Carte Blanche (Phat Kat album), et album fra 2007 af Phat Kat
 Carte Blanche, et teater i Viborg

Franske vendinger